Етукуаро има више значења:

 Етукуаро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Етукуаро (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику